Sud America oder Sud América steht für:

 Sud America (Schiff), italienisches Passagierschiff
 Institución Atlética Sud América, Fußballverein aus Montevideo, Uruguay

Siehe auch:
 Sudamerica, Säugetiergattung, siehe Gondwanatheria
 Südamerika, Kontinent